Wąsosz (stad)
 Wąsosz (gemeente in powiat Górowski)
 Wąsosz (gemeente in powiat Grajewski)
 Wąsosz (Podlachië)